San Savino bezeichnet 

die italienischen Orte
 Costa San Savino, Ortsteil von Costacciaro, Provinz Perugia
 Monte San Savino, Gemeinde in der Provinz Arezzo
 San Savino, Ortsteil von Cremona
 San Savino, Ortsteil von Fusignano, Provinz Ravenna
 San Savino (Umbrien), Ortsteil von Magione, Provinz Perugia
 San Savino, Ortsteil von Ripatransone, Provinz Ascoli Piceno

die Kirchen
 Abbazia di San Savino (Cascina)
 Basilica di San Savino (Piacenza)
 San Savino (Faenza)

die Heiligen
 Sabinus von Assisi
 Sabinus von Piacenza

siehe auch
 Sabinus